Platydracus stercorarius — вид жесткокрылых насекомых из семейства стафилиниды.

Распространение 
Распространён в Европе, Предкавказье (Дагестан и Краснодарский край) и Западной Сибири (Томская область).

Описание 
Жуки чёрной окраски с коричневыми надкрыльями длиной до 20 мм. Эвритопный вид, обитающий на пастбищах, в смешанных лесах и экотонах между ними. Плотоядный вид, встречающийся на поверхности и в верхних слоях почвы, в разлагающихся остатках и экскрементах. Один из главных врагов этого вида — хищный жук .

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Staphylininae
Насекомые Европы
Животные, описанные в 1795 году